Ми́тикас () — высочайшая вершина Олимпа и Греции, вторая по высоте на Балканах после Мусалы в Болгарии. До недавнего времени считалось, что её высота 2917 м, но по последним измерениям, проведённым Университетом Аристотеля в Салониках, высота пика составляет 2918,8 м.

Ссылки 
 

Горы Греции